Lupinväpplingssläktet (Thermopsis) är ett släkte av ärtväxter i familjen ärtväxter. Släktet har cirka 20 arter med utbredning i östra Asien och Nordamerika, som beskrevs av den brittiske botanikern Robert Brown.

Arterna i släktet är fleråriga, upprätta och håriga. Bladen är trefingrade med helbräddade delblad. Stiplerna är breda. Blommorna kommer i en toppställd klase och är vanligen gula, men det förekommer andra färger. Ståndarna är 10 stycken och fria. Frukten är en hårig, mångfröig balja.
Släktet liknar mest lupiner (Lupinus), men dessa har mångfingrade blad och ståndare som är förenade.

Namnet Thermopsis betyder "lupinlik" efter grekiskans "thermos" (lupin) och "opsis" (liknar).

Kladogram enligt Catalogue of Life

Bildgalleri

Källor 
ILDIS International Legume Database & Information Service
Den Virtuella Floran - lupinväpplingar

Externa länkar 

Ärtväxter
Lu Växtindex